

Persone 
 Alfredo Ildefonso Schuster – cardinale e arcivescovo cattolico italiano, proclamato beato
 Augusto Schuster – attore e cantante cileno
 Bernd Schuster – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Dirk Schuster – calciatore tedesco
 Hans-Emil Schuster – astronomo tedesco
 Harold D. Schuster – regista e montatore statunitense
 Joseph Schuster – compositore tedesco
 Julian Schuster – calciatore tedesco
 Peter Schuster – chimico teorico austriaco
 Rudolf Schuster – politico, diplomatico, drammaturgo e scrittore slovacco, di origini tedesche
 Stefanie Schuster – sciatrice alpina austriaca 
 Werner Schuster – politico tedesco
 Werner Schuster – sciatore e allenatore di sci nordico austriaco

Altro 
 Simon & Schuster – casa editrice statunitense
 2018 Schuster – asteroide della fascia principale
 Ferrata Schuster – via ferrata del Sassopiatto, nelle Dolomiti

Pagine correlate 
 Shuster